Dawna, nieformalna nazwa Sudanu Francuskiego
Zachodnia część regionu geograficznego Sudan